Omar Mohamed può riferirsi a:
Omar Mohamed - ginnasta egiziano
Omar Mohamed - calciatore somalo